Регионална лига Републике Српске у фудбалу 2016/17. је девето по реду такмичење Регионална лиге Републике Српске у организацији Фудбалског савеза Републике Српске. У сезони 2016/17. се такмичило 50 клубова, у четири групе, од чега у Групи Запад15 ,Групи Центар14 ,Групи Исток  16 клубова, те у Групи Југ 5 клубова .

Резултати групе Запад

Резултати групе Центар

Резултати групе Исток

Резултати групе Југ 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол разлика ; Бод = Бодови

Napomena:
 Жељезница odustala od Друга лига РС

Види још 
 Фудбалски савез Републике Српске
 Регионална лига Републике Српске у фудбалу

Референце

Спољашње везе
 Фудбалски савез Републике Српске 

Регионална лига Српске у фудбалу
Босанскохерцеговачке фудбалске лиге у сезони 2016/17.